Een verkeersweg:
 N867 (België)
 N867 (Nederland), zie Provinciale weg 867